Dăbova se poate referi la:

 Dăbova, sat în Regiunea Sliven, Bulgaria
 Dăbova, sat în Regiunea Smolian, Bulgaria

Vezi și 
 Dubova
 Dubová